Дмитрий Сергеевич Иванченков (10 августа 1987, СССР) — российский футболист, игрок в мини-футбол. Защитник клуба «Новая генерация».

Биография 
Иванченков является воспитанником «Норильского никеля». В течение нескольких сезонов он играл за вторую команду норильчан в Высшей лиге.

В 2009 году состав «Норильского никеля» существенно обновился, и в команде стали играть преимущественно воспитанники клуба. Среди прочих в первой команде дебютировал и Иванченков. Спустя некоторое время он стал заметной фигурой в составе норильчан.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте АМФР

Игроки в мини-футбол России
Игроки МФК «Норильский никель»